Dolços somnis (pel·lícula de 1985), pel·lícula dirigida per Karel Reisz
 Dolços somnis (pel·lícula de 1996), pel·lícula dirigida per Jack Bender